Yessongs — музичний альбом гурту Yes. Виданий 18 травня 1973 року лейблом Atlantic Records. Загальна тривалість композицій становить 2:09:55. Альбом відносять до напрямку прогресивний рок.

Список творів

на цифровому виданні 
CD 1
 «Opening (excerpt from Firebird Suite)» — 3:47
 «Siberian Khatru» — 9:03
 «Heart of the Sunrise» — 11:33
 «Perpetual Change» — 14:11
 «And You and I» — 9:33
 «Cord of Life»
 «Eclipse»
 «The Preacher the Teacher»
 «Apocalypse»
 «Mood for a Day» — 2:53
 «Excerpts from The Six Wives of Henry VIII» — 6:37
 «Roundabout» — 8:33

CD 2
 «I've Seen All Good People» — 7:09
 «Your Move»
 «All Good People»
 «Long Distance Runaround/The Fish (Schindleria Præmaturus)» — 13:37
 «Long Distance Runaround»
 «The Fish (Schindleria Præmaturus)»
 «Close to the Edge» — 18:13
 «The Solid Time of Change»
 «Total Mass Retain»
 «I Get Up I Get Down»
 «Seasons of Man»
 «Yours Is No Disgrace» — 14:23
 "Starship Trooper — 10:08
 «Life Seeker»
 «Disillusion»
 «Würm»

на аналоговому виданні 
Сторона A
 «Opening (excerpt from Firebird Suite)»
 «Siberian Khatru»
 «Heart of the Sunrise»

Сторона B
 «Perpetual Change»
 «And You and I»

Сторона C
 «Mood for a Day»
 «Excerpts from The Six Wives of Henry VIII»
 «Roundabout»

Сторона D
 «I've Seen All Good People»
 «Long Distance Runaround/The Fish (Schindleria Præmaturus)»

Сторона E
 «Close to the Edge»

Сторона F
 «Yours Is No Disgrace»
 "Starship Trooper
</div>

Посилання 
 Allmusic :огляд 

Альбоми Yes
Альбоми прогресивного року
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми